W języku słoweńskim gradišče oznacza grodzisko.

 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Grosuplje
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Kozje
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Slovenj Gradec
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Sveti Tomaž
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Šmartno pri Litiji
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Tišina
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Velike Lašče
 Gradišče – wieś w Słowenii, w gminie Videm

Zobacz też 
 Gradišče na Kozjaku, gmina Selnica ob Dravi
 Gradišče nad Pijavo Gorico, gmina Škofljica
 Gradišče nad Prvačino, gmina Nova Gorica
 Gradišče pri Divači, gmina Divača
 Gradišče pri Materiji, gmina Hrepelje-Kozina
 Gradišče pri Litiji, gmina Litija
 Gradišče pri Lukovici, gmina Lukovica
 Gradišče pri Raki, gmina Krško
 Gradišče pri Štjaku, gmina Sežana
 Gradišče pri Trebnjem, gmina Trebnje
 Gradišče pri Vipavi, gmina Vipava
 Gradišče pri Vojniku, gmina Vojnik
 Gradišče v Tuhinju, gmina kamnik